Osoby o tym nazwisku:
 Jelizawieta Bojarska – rosyjska aktorka
 Joanna Opiat-Bojarska – polska pisarka
 Maria Bojarska – polska pedagog
 Maria Bojarska – polska pisarka, krytyk i historyk teatru
 Mariola Bojarska-Ferenc – polska gimnastyczka artystyczna
Stefania Bojarska – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata